Águila blanca puede referirse a:

 Águila blanca, un ave de América del Norte; o 
 Águila Blanca, película argentina dirigida en 1941 por Carlos Hugo Christensen.